Delgadillo ist der Familienname folgender Personen:

 Alini Delgadillo (* 1997), bolivianische Leichtathletin
 Angel Delgadillo (* 1927), US-amerikanischer Friseur und Geschäftsmann
 Luis Abraham Delgadillo (1887–1961), nicaraguanischer Komponist
 Paul Delgadillo (* 1974), mexikanischer Fußballschiedsrichter